Elimia bentoniensis är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1862.  Elimia bentoniensis ingår i släktet Elimia och familjen Pleuroceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bentoniensis